Hoogwerf (Spijkenisse) - wijk in Spijkenisse
 Hoogwerf (Naaldwijk) - straat in Naaldwijk
 Hoogwerf (Pijnacker) - straat in Pijnacker
 Hoogwerf (Zuidland) - straat in Zuidland
 Hoogwerf (monument) - rijksmonument in Den Haag